Демократическая партия (; ) — либеральная юнионистская политическая партия в Гренландии.

Партия скептически относится к независимости Гренландии и даже к самостоятельному самоуправлению. Двумя главными приоритетами в его программе являются улучшение образовательных стандартов и жилищной ситуации.

История 
Созданная в 2002 году партия получила пять мест на выборах в этом году. Партия увеличила общее количество своих мест до семи на выборах 2005 года, но была отстранена от власти так называемой «Коалицией северного сияния» из Сиумута, Инуит Атакатигиит и Атассут. Количество мест сократилось до четырех на выборах 2009 года, однако, партия вошла в правительственную коалицию с Народным Сообществом и Ассоциацией Кандидатов. На выборах 2013 года партия получила только два места, но на выборах 2014 года партия получила еще два места и теперь имеет четыре места в парламенте.

Результаты выборов

Выборы в Парламент Гренландии

Примечания 

Политические партии Гренландии